Oliveira Santos ist der Familienname folgender Personen:

 André Ricardo de Oliveira Santos (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Guilherme Oliveira Santos (* 1988), brasilianischer Fußballspieler